Dédale peut désigner :
 Dédale, l'architecte et inventeur célèbre dans la mythologie grecque, qui a donné son nom au dédale, un labyrinthe complexe avec de nombreuses boucles ou impasses.
 Dédales, un film de René Manzor sorti en 2003 et faisant référence au mythe antique.
 Dédales, un film de Bogdan George Apetri sorti en 2021.
 Dédale (Daedalus), un vaisseau terrien de l'univers fictif de la série télévisée Stargate Atlantis.
 Dédales, une collection de bandes dessinées parue chez les Humanoïdes Associés.
 Dédale, un manga de Takamichi.
 Dédales, une série de bandes dessinées de Claude Plumail et Christian Godard parue chez Glénat.
 (1864) Dédale (désignation internationale (1864) Daedalus), un astéroïde Apollon.

Musique 
 Dédale est un opéra d'Hugues Dufourt.
 Dédale, un groupe de musique français de folk progressif.
 Daedalean Complex, un groupe de metal gothique canadien, originaire de Québec, actif depuis 2007.

Voir aussi
 Daedalus
 Dédalion